Vĩnh Trạch (Bạc Liêu)
 Vĩnh Trạch (Thoại Sơn)